2 jeziora w Polsce:
 Garbas – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Filipów
 Garbas – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy

inne:
 Garbas Pierwszy – wieś w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Filipów, nad jeziorem Garbas
 Garbas Drugi – osada w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Filipów, nad Jeziorem Mieruńskim Wielkim
 Garbas Mały – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy